A 2001–2002-es UEFA-kupa a kupa 31. szezonja volt. A kiírást a holland Feyenoord nyerte, miután a hazai stadionjukban tartott döntőben a német Borussia Dortmundot győzték le 3–2-re. Ez volt a második alkalom, hogy megnyerték az UEFA-kupát.

Selejtezőkör 

|}

Első kör 

|}

Második kör 

|}

Harmadik kör 

|}

Negyedik kör 

|}

Negyeddöntő 

|}

1A mérkőzést a GSP Stadionban, Nicosiában, Cipruson játszották, miután az AC Milan visszautasította, hogy Izraelben játsszanak, mivel állítólag névtelen fenyegetéseket kaptak a Hamasztól.

Elődöntő 

|}

Döntő

Kapcsolódó cikkek 
 2001–2002-es UEFA-bajnokok ligája
 2001-es Intertotó-kupa

Források 

 Hivatalos oldal
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa